Die Primeira Divisão 1947/48 war die 14. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. November 1947 und endete am 30. Mai 1948.

Den Meistertitel sicherte sich zum vierten Mal Sporting Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Lusitano VRSA und Sporting Braga nahmen zum ersten Mal teil.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1947-48 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1947/48